Der Dreiband-Weltcup 1993/4 war das 4. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Hauptturnier fand vom 26. bis zum 28. November 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Tokio statt. Es war das sechste Dreiband Weltcup-Turnier in Japan.

Geschichte 
Die beiden Altmeister Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi bestritten das Finale von Tokio. Beide Akteure hatten aber in ihrem Auftaktmatch einen Kraftakt zu bewältigen. Kobayashi lag gegen den Niederländer Christ van der Smissen bereits mit 0:2 Sätzen zurück, bevor er mit 3:2 Sätzen das Match noch zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Das gleiche Problem löste Ceulemans gegen Arie Weyenburg. Im Finale konnte sich Ceulemans, wie schon so oft in der Vergangenheit bei Weltmeisterschaften, durchsetzen. Es war sein achter Weltcup-Sieg. Durch seinen Sieg gegen Torbjörn Blomdahl im Halbfinale hielt er  den Kampf um den Gesamtweltcup weiter offen. Beide liegen im Moment punktgleich an der Spitze der Wertung. Aber auch Sang Chun Lee liegt weiter gut im Rennen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Christoph Pilss
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Tonny Carlsen
  Lee Sang-heon
  Christ van der Smissen
  Dick van Uum
  Bora Karatay

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 96 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3 

1993 4
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in der Präfektur Tokio